Journalisten kan avse:
 Journalist – en person som arbetar med någon form av journalistik
 Journalisten (tidning) – Journalistförbundets tidning
 Journalisten (bok) – den fjärde delen i Ivar Lo-Johanssons självbiografiska svit från 1951–1960